Wirbel (althochdeutsch , aus (h)werban, (h)werfan „sich drehen“) bezeichnet:

 eine Bewegungsart bei Strömungen, siehe Strudel (Physik)
 eine um eine gemeinsame Mittellinie kreisende Strömung, siehe Wirbel (Strömungslehre)
 Luftwirbel: Kleintrombe (von unten nach oben); Tornado (von oben nach unten)
 in der Anatomie der Wirbeltiere ein das Rückenmark umschließender Knochen der Wirbelsäule, siehe Wirbel (Anatomie)
 in der Haarkunde die Stelle des Kopfes, an der das Haar kreisartig auseinandergeht
 in der Kriminalistik ein Merkmal von Fingerabdrücken
 den Ausgangspunkt der Windungen eines Schneckenhauses 
 der Wirbel (Umbo) am Gehäuse einer Muschel, siehe Wirbel (Umbo)
 in der Musik das gleichmäßige, rasche Schlagen einer Trommel, Pauke etc., siehe Wirbel (Spieltechnik)
 an Musikinstrumenten ein drehbares Teil zum Spannen (Stimmen) einer Saite, siehe Wirbel (Musikinstrumentenbau)
 im Fischfang einen Teil der Ausstattung einer Angelrute, siehe Wirbel (Angeln) 
 in der Mechanik ein drehbares Anschlagmittel, siehe Wirbel (Anschlagmittel)

Siehe auch:
 Vortex
 Würbel